Сидоров, Василий Семёнович:
 Сидоров, Василий Семёнович (1925—1999) — советский полярник, Герой Социалистического Труда.
 Сидоров, Василий Семёнович — депутат Верховного совета СССР первого созыва.